Ювачёв — русская фамилия; имеет женскую форму Ювачёва.
 Ювачёв, Даниил Иванович (более известен как Даниил Хармс; 1905—1942) — русский советский писатель, поэт и драматург. 
 Ювачёв, Иван Павлович (псевдоним Миролюбов; 1860—1940) — революционер-народоволец, в корне пересмотревший свои взгляды и ставший духовным писателем.